Belgio
  Castello d'Oultremont (Château d'Oultremont) – castello del villaggio di Warnant, nel comune di Villers-le-Bouillet

 Paesi Bassi
 Castello d'Oultremont (Kasteel d'Oultremont) – castello situato tra i villaggi di Nieuwkuijk e Drunen, nel comune di Heusden